Maxime Alexandrov (en russe Максим Александров), plus connu sous le nom de La Menace, né le  à Lausanne (Suisse), est un vidéaste franco-russe publiant des vidéos sur YouTube depuis mai 2020. Il réalise des vidéos de type caméra cachée considérées comme « hardcores » et « extrêmes ».

Biographie

Enfance 
Né le  à Lausanne, d'un père russe et d'une mère française, Maxime passe la majeure partie de son enfance en Russie, à Moscou, où il reçoit une éducation traditionnellement stricte. En 2016, il intègre le lycée maritime de Bourcefranc-le-Chapus, dans lequel 3 ans plus tard, il obtient son Baccalauréat professionnel avec mention très bien.

Débuts et succès 
C'est en  que sort la première vidéo sur la chaîne de Maxime. Il y annonce que le contenu des vidéos s'imposera comme étant « pépitaresque » et que c'est ce qui le différenciera des autres créateurs présents dans l'univers des caméras cachées. Depuis, près de 70 différents canulars ont été diffusés sur sa chaîne. Certaines vidéos ont été visionnées plus d'un million de fois. En février 2023, son nombre d'abonnés sur la plateforme YouTube totalise plus de 423 000 personnes. Par ailleurs, ses vidéos obtiennent plus de 98% de « j’aime », moyenne inhabituellement élevée. 

Maxime tient à rappeler que La Menace n’est qu’un personnage et se dégage de toute tentative d’assimilation de ses canulars à une quelconque idéologie.

Problèmes avec la justice 
En , une vidéo du nom de « Les pires baceux d'enquête exclusive » est mise en ligne sur sa chaîne YouTube. Huit mois plus tard, il est placé en garde à vue pendant 24 heures, dans le cadre d'une enquête ayant été ouverte à son encontre pour « usurpation de qualité ». Interrogé par les policiers de la Division centre, il est jugé au tribunal correctionnel de Bordeaux le . Les réquisitions de la vice-procureure étaient une peine 3 mois de prison avec sursis et 1200 euros d’amende.

Le tribunal mit le procès en délibération jusqu’au 24 février 2023, date à laquelle le verdict fût prononcé : la relaxe complète pour Maxime Alexandrov. La justice n'a pas identifié d'élément intentionnel dans ses actes.

Émancipation: création de son propre site 
Dénonçant les conditions de rémunération de la plateforme YouTube, le vidéaste décide de lancer son propre site de diffusion vidéo « La Menace Uncensored » en .

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Chaine Youtube La Menace
 Plateforme La Menace uncensored

Naissance en novembre 1999
Naissance à Lausanne
Vidéaste web français
Vidéaste web russe
Affaire judiciaire en cours